równanie van ’t Hoffa (stała równowagi)
 równanie van ’t Hoffa (ciśnienie osmotyczne)